Carla Abellana (1986) – attrice filippina
 Martin Abellana (1940) – scrittore filippino
 Narciso Abellana (1953) – vescovo cattolico filippino
 Ramon Abellana (1911-2001) – scultore e compositore filippino